Osoby o tym nazwisku:
 Lukáš Killar – czeski piłkarz
 Marian Killar – polski lekarz, oficer, żołnierz ZWZ–AK i LWP, wykładowca